Andrés Reyes puede hacer referencia a:

 Andrés Reyes y Buitrón, político y militar peruano.
 Andrés Reyes Santibáñez, futbolista chileno.
 Andrés Felipe Reyes, futbolista colombiano.
 Andrés Reyes Cristi, actor chileno.
 Andrés Reyes, estación del Metropolitano de Lima.
 Andrés Reyes, escritor y comunicador uruguayo.